Jovino Novoa puede referirse a:

 Jovino Novoa Vidal (1822–1895), político chileno y Ministro de Estado de Chile.
 Jovino Novoa Vásquez (1945-2021), político chileno, Senador de la República y presidente de la Unión Demócrata Independiente.